Nederlands minister en politicus van de RKSP/ KVP: Piet Aalberse (1871-1948)
 Nederlands politicus van de KVP: Piet Aalberse (1910-1989)